płatonóg (Leptoglossus) – rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków
 płatonóg – człon rodzajowy polskich nazw gatunkowych niektórych jaszczurek z rodziny płatonogowatych:
 płatonóg ostropyski (Lialis burtonis)
 płatonóg wężowaty (Pygopus lepidopodus)